Four World Financial Center, även kallad Merrill Lynch Building, är en 197 meter hög byggnad från 1980-talet på Manhattan i New York, alldeles bredvid World Trade Center-platsen. I dess omedelbara närhet stod tvillingtornen World Trade Center som föll den 11 september 2001. Liksom de övriga byggnaderna i World Financial Center så skadades byggnaden av tvillingtornens kollaps men kunde renoveras och återöppnades i maj 2002.

Skyskrapor i New York
Manhattan